Го́ран Па́ндев (; ) — северомакедонский футболист, нападающий. Рекордсмен сборной Северной Македонии по количеству сыгранных матчей (122) и её лучший бомбардир в истории (38 голов). Автор первого гола сборной Северной Македонии на чемпионатах Европы.

Биография 
Родился в Струмице. С 2001 года стал выступать в Серии А, где первым его клубом был миланский «Интернационале». Затем выступал в «Специи» и «Анконе». В «Лацио» с 2004 года. В первом сезоне провёл 24 игры, забил 3 мяча. В последующие сезоны он прочно застолбил место в основе, составив мощнейшую пару в атаке с Рокки. В конце сезона 2007/08, в котором он запомнился отличными выступлениями за клуб в Лиге чемпионов, в римский клуб поступали предложения от различных европейских клубов о приобретении Пандева.

23 декабря 2009 года Пандев, с помощью палаты по решению спорных вопросов Серии А расторг контракт с «Лацио».

4 января 2010 года заключил контракт с миланским «Интером» сроком на 4 года. 16 января в матче с «Бари» открыл счет голам за «Интер».

15 марта 2011 года в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» на выезде обыграл «Баварию» со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал. Победный гол на 88-й минуте забил Пандев.

26 августа 2011 года Пандев на правах аренды перешёл в «Наполи». Соглашение было рассчитано на один год. Провел в общей сложности 42 матча, забил семь голов (шесть — в Серии А и один в Кубке). В мае 2012 года выиграл Кубок Италии. 6 июня 2012 года «Наполи» выкупил контракт Пандева у миланского «Интера».

В сентябре 2014 года Пандев перешёл в «Галатасарай», подписав контракт по системе «1+1» и для того, чтобы активировалась опция продления, футболист должен был провести за сезон-2014/15 не менее 27 матчей. За турецкий клуб играл в основном в Кубке Турции (7 голов в 10 матчах), а в чемпионате провёл всего 4 игры.

Перед сезоном 2015/16 вернулся в Италию, подписав контракт с «Дженоа». За 6 сезонов в Серии А в составе «Дженоа» сыграл 156 матчей и забил 28 мячей.

В 2019 году в Неаполе получил итальянское гражданство.

12 ноября 2020 года в решающем матче за выход на Евро-2020 против сборной Грузии Пандев забил мяч, который, впервые в истории, вывел сборную Северной Македонии на чемпионат Европы. 13 июня 2021 года в возрасте 37 лет и 322 дней в Бухаресте забил мяч в ворота сборной Австрии в финальной стадии чемпионата Европы, который стал первым в истории сборной на чемпионатах Европы и мира. Пандев стал самым возрастным автором гола с игры в истории чемпионатов Европы. В более зрелом возрасте в истории Евро забивал только Ивица Вастич (38 лет и 256 дней) с пенальти в 2008 году.

Статистика 

Данные на 22 мая 2021 года

Достижения 
Командные

 «Лацио»
 Обладатель Кубка Италии: 2008/09

 «Интернационале»
 Чемпион Италии: 2010
 Обладатель Кубка Италии: 2009/10, 2010/11
 Обладатель Суперкубка Италии (1):  2010
 Победитель Лиги чемпионов: 2009/10
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2010

 «Наполи»
 Обладатель Кубка Италии: 2011/12, 2013/14

Личные
 Лучший футболист Македонии (5): 2004, 2006, 2007, 2008, 2010

Рекорды 
 Рекордсмен сборной Северной Македонии по количеству сыгранных матчей: 122 
 Лучший бомбардир в истории сборной Северной Македонии: 38 голов
 Автор первого гола сборной Северной Македонии на чемпионатах Европы (13 июня 2021, против сборной Австрии)
 Самый возрастной автор гола с игры в истории чемпионатов Европы (37 лет и 322 дня, 13 июня 2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Беласица» Струмица
Игроки ФК «Специя»
Игроки ФК «Анкона»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Парма»